Edda har flere betydninger:

 Eddadigtene – digte om nordisk mytologi
 Ældre Edda – nedskrevet i det 13. århundrede (også kendt som den Poetiske Edda eller Sæmunds Edda (Codex regius)).
 Yngre Edda – nedskrevet omkring 1220 (også kendt som Snorres Edda, den anden Edda, og Prosa Edda).
 Gylfaginning – første sektion af den Yngre Edda.
 Skáldskaparmál – midterste sektion af den Yngre Edda.
 Háttatal – sidste sektion af den yngre Edda.

 Edda (tidsskrift) — norsk tidsskrift fra Universitetsforlaget
Se også
 Rigs vandring – hvor Edda er ophav til trællenes æt